Jméno a příjmení Jiří Bílek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jiří Bílek (fotbalista) (* 1983) – český fotbalista
 Jiří Bílek (historik) (* 1948) – český historik
 Jiří Bílek (hudebník) (1919–2011) – klatovský notář, hudebník a čestný občan
 Jiří Bílek z Bilenberku (1588?–1657) – český duchovní
 Jiří Bílek (překladatel) (* 1973) – český překladatel a buddhistický mnich, původně jazzový kytarista a skladatel